Кеворков () — вірменське прізвище. Відомі носії:

 Кеворков Борис Саркісович (нар. 1932) — радянський державний і партійний діяч, перший секретар Нагірно-Карабаського обкому КПРС (1973–1988).
 Кеворков Ваграм Борисович (нар. 1938) — російський письменник і журналіст, режисер-постановник, актор.
 Кеворков Вячеслав Єрвандович (нар. 1924) — генерал-майор КДБ, публіцист.
 Кеворков Сергій Микитич (1886–1951) — радянський артист балету, балетмейстер.
 Кеворков Степан Агабекович (1903–1991) — вірменський радянський актор і режисер.

Вірменські прізвища